Линниченко Іван Андрійович — професор, історик.
 Линниченко Платон Костянтинович — громадський діяч, співзасновник Українського Червоного Хреста.

Див. також 
 Лінниченко
Українські прізвища
Прізвища на -енко